

Patronymes 

Michel Galabru, né le  à Safi au Maroc, et mort le  à Paris, est un acteur français - voir sa Filmographie.
Emmanuelle Galabru (née le ) est une actrice française,  fille de Michel Galabru et de Claude Etevenon.
Jean Galabru, né le  à Paris, est un dramaturge et comédien français. Il est le fils du comédien Michel Galabru.
Marc Galabru, né le  à Safi et mort le  à Perpignan, est un médecin et écrivain français.

Toponymes 

Le théâtre Montmartre-Galabru est une salle de spectacle parisienne situé 4, rue de l'Armée-d'Orient ( arr.) et créée en 1850.
Le Cours Galabru, école parisienne de théâtre fondée par son père Michel, afin de transmettre son savoir et sa passion.

Autres
Galabru, un personnage de la série de bande dessinée Les Légendaires : Origines.